Een verkeersweg:
N37 (België)
N37 (Congo-Kinshasa)
N37 (Frankrijk)
N37 (Luxemburg)